Funahashi kan som auktorsförkortning betyda:

 Akio Funahashi
 Katsuyuki Funahashi

Robotskapade auktorsförkortningar